Mouron est un nom vernaculaire ambigu  en français. Ce nom est un emprunt au moyen néerlandais muer qui désigne une plante de la famille des Primulacées, le mouron rouge.

Le terme de mouron est employé pour décrire diverses plantes. Elles ont en commun une petite taille et un port souvent prostré.

Des Primulaceae avec le genre Lysimachia : 
 Le mouron rouge ou mouron des champs, Lysimachia arvensis
 Le mouron bleu qui, est, en fait :
 soit une forme spontanée de Lysimachia arvensis aux fleurs bleues.
 soit l'espèce Lysimachia foemina (Que certains auteurs nomment  Lysimachia arvensis ssp. foemina )
 Le mouron délicat, Lysimachia tenella

 Des Caryophyllaceae avec le genre Stellaria :
 Le mouron des oiseaux ou mouron blanc, Stellaria media. Les oiseaux raffolent de ses graines; c'est aussi une plante comestible pour l'espèce humaine.

 Des Plantaginaceae avec le genre Veronica :
 Le mouron d'eau ou mouron aquatique ou encore véronique mouron d'eau, Veronica anagallis-aquatica
  La véronique faux mouron d'eau, Veronica anagalloides

 Des Theophrastaceae avec le genre Samolus
 Le mouron d'eau, Samolus valerandi

Expressions 
"Se faire du mouron" : Une métaphore populaire signifiant "se faire du souci". Cette expression est à rapprocher de la physionomie de ce végétal, doté de poils blancs. Une personne en proie à des angoisses ou de fréquents désagréments peut quelquefois voir blanchir tout ou partie de ses cheveux.

"ce n'est pas du mouron pour ton serin !" : expression populaire moqueuse, employée sur un ton dédaigneux pour signifier de "cesser de rêver". La personne intime l'ordre de stopper toutes tentatives, elle ne succombera pas aux avances que l'autre lui fait.

Divers 
Dans le calendrier républicain français, le  du mois de ventôse, est officiellement dénommé jour du mouron (généralement nos 8 mars grégoriens).

Notes et références 

Angiosperme (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu